Corbató bezeichnet:

 Fernando José Corbató (1926–2019), US-amerikanischer Informatiker

 Mount Corbató, Berg in der Ross Dependency, Antarktika